Günther von Pannewitz ist der Name folgender Personen:

* Günther von Pannewitz (General) (1857–1936), deutscher General der Infanterie
 Günther von Pannewitz (Mediziner) (1900–1966), deutscher Radiologe